Jméno a příjmení Jan Zemánek má více nositelů:

 Jan Zemánek (1925–2012) – český katolický řeholník, provinciál české provincie redemptoristů (1990–1996 a 1999–2002) a politický vězeň komunistického režimu
 Jan Zemánek (fotbalista) (* 1948) – český fotbalista
 Jan Zemánek (řezbář) (* 1947) – český umělecký řezbář